Almstedt ist der Name folgender Orte:

 Almstedt, ein Ortsteil der Gemeinde Sibbesse im niedersächsischen Landkreis Hildesheim
 Almstedt, alter deutscher Name von Almsted in der Sønderborg Kommune in Dänemark

Almstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Bengt-Olov Almstedt (* 1942), schwedischer Schwimmer
 Gunnar Almstedt (1926–2002), schwedischer Jazz-Bassist
 Matthias Almstedt (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Percy Almstedt (1888–1937), schwedischer Segler

Siehe auch:
 Almstädt, Almstadt